Borneose gekuifde vuurrugfazant
 Maleise gekuifde vuurrugfazant